Mârșa se poate referi la:

 Localități din România
 Mârșa - localitate din județul Giurgiu, reședința comunei cu același nume
 Mârșa - localitate din județul Sibiu, fostă colonie muncitorească, aparținând de orașul Avrig
 Mârșani - comună din județul Dolj, reședința comunei cu același nume